Britain and Ireland's Next Top Model, Ciclo 8 es el octavo ciclo de Britain's and Ireland's Next Top Model. Comenzó a emitirse el 9 de julio de 2012. Este ciclo incluye nuevamente a la modelo Elle Macpherson como productora ejecutiva y presentadora del show junto a un panel de jueces compuesto por Julien MacDonald, Tyson Beckford (expresentador de Make Me A Supermodel), y Whitney Port. Durante este ciclo, Beckford y Port reemplazan a los jueces del ciclo anterior Grace Woodward y Charley Speed. Los premios para este ciclo son: un contrato de modelaje con Models 1, un editorial de modas así como también la portada de la revista Company, un contrato con cosméticos Revlon, un viaje a Atlantis, The Palm en Dubái, un apartamento en 51 Buckingham Gate y una campaña internacional con la reconocida marca Miss Selfridge.

Producción 
Las audiciones para este ciclo comenzaron el 14 de noviembre de 2011 en Dublín Irlanda, y terminaron en Newcastle el 1 de diciembre de 2011. Se espera que el show termine de ser grabado en abril de 2012 y comience a ser emitido el verano del mismo año.

Jueces 
Dos jueces de las temporadas anterior no permanecerán en sus lugares. Aunque Macpherson continúa en su lugar como productora ejecutiva y presentadora junto a Julien MacDonald, la estilista Grace Woodward, y el modelo Charley Speed abandonaron el show. Sonn reemplazados por Whitney Port y Tyson Beckford, respectivamente.

Concursantes 
Las concursantes de este ciclo aún no fueron reveladas, aunque se espera que el ciclo comience con un campamento de semi-finalistas, similar al formato de ciclos anteriores. De acuerdo a Tyson Beckford (uno de los jueces), 14 muchachas se convertirán en finalistas e ingresarán directo al show.

Destinos internacionales 
Este ciclo los destinos internacionales fueron Dubái para la semi-final con 20 concursantes, mientras que otros destinos confirmados fueron Toronto y París.

Guía de Episodios

Episodio 1 
Fecha de emisión: 9 de julio de 2012

Elle Macpherson y los jueces reciben y dan la bienvenida a las veinte semifinalistas del octavo ciclo de Britain's and Ireland's Next Top Model. Las muchachas llegan en limosinas y con valijas en donde finalmente se conocen entre todas, y en donde deben enfrentarse por primera vez en un desfile frente a la prensa, los jueces y fanes del show. Algunas de las chicas, como Penelope, Emma S, Danielle, Roxanne y Vanessa presentan caminatas nerviosas en la pasarela, mientras que Kellie, Louisa, Amelia, Emma G, y Letitia sobresalen debido a sus potenciales de modelos. Elle decide quiénes de las veinte semifinalistas, accederán a la siguiente etapa de la competencia.

En un giro inesperado, las veinte muchachas reciben la sorpresa de que todas serían enviadas al Atlantis, The Palm en Dubái para la primera sesión fotógrafica. Madeleine es confrontada por varias de las muchachas debido a su mla actitud. Para Catherine y Vanessa, la presión es demasiada, por lo que ambas dedicen abandonar la competencia. Julian anuncia a todas, que sería la última noche para una de ellas, dado que habría una eliminación. Las 18 modelos restantes, realizan entonces la primera sesión, que decidiría a la primera eliminada.

 Abandonan: Catherine Corry & Vanessa Cox

Anita, Risikat y Emma G son las primeras en fotografiarse. Emma es felicitada por lucir como la más 'natural' mientras que Risikat y Anita tienen problemas durante el momento. A Tyson comienza a gustarle Anne, y ambos, él y Whitney se enamoran del rostro de Jennifer. La sonrisa de Roxanne agrada, pero no así la mala actitud de Madeleine. Whitney elogia la cara de Diona, pero no su cuerpo. Las últimas muchachcas son Letitia, Amelia, Lisa, y Tasmin (quien tiene dificultades durante la sesión).

Los jueces deliberan y llegan a una decisión. A la mañana siguiente, Elle se reúne con las modelos y les revela que Danielle es la concursante eliminada.

 Eliminada: Danielle Steven

Episodio 2 
Fecha de emisión: 16 de julio de 2012

Las chicas reciben un Elle mail en donde se les dice que se pongan sus bikinis y se dirijan a encontrarse con Elle en la piscina. Las modelos tienen un encuentro cara a cara con los jueces. Roxana admite que está compitiendo en gran parte para asegurarle un mejor futuro a su pequeña hija. A los jueces le gusta el cuerpo de Tasmin, pero Julien la describe como una "bailarina de poledance". Risikat se pone nerviosa, y confiesa que esta es su cuarta vez audicionando para el show. Diona es quien recibe el mayor criticismo, luego de que los jueces le dijeran que encaja más en la actuación. A Julien no le gusta Penelope, así como tampoco los tatuajes de Jennifer. A tyson no le gusta las actitudes de Madeleine, mientras que Julien dice que no ve a una modelo en Emma S, causando que esta quiebre en llanto detrás de escena. Elle no recuerda a Kellie. A Amelia y Emma G se les dice que sus personalidades son débiles, mientras que Louisa revela que el modelaje no es su pasión. Los jueces expresan su amor por Letitia y la describen como "el paquete completo".

Luego del encuentro, las chicas reciben un nuevo Elle mail en donde se les comunica que realizarían una sesión fotográfica con camellos en el desierto. Una tormenta de arena impide que esta se realice, por lo que las modelos terminan realizando una nueva sesión bajo techo y en grupos. Las primeras en fotografiarse son Anna, Letitia y Madeleine. El segundo fue el de Emma G, Amelia, Emma S, y Roxanne, quienes realizan un buen trabajo como grupo. Jennifer, Anne, Anita, y Tasmin tienen algunas dificultades, y Elle cree que ninguna de ellas realizó un buen trabajo. Diona, Louisa, y Lisa son quienes tienen más dificultades. El último grupo del día es el de Kellie, Risikat, y Penelope, quien tiene una gran evolución con respecto al desempeño de la semana anterior.

Luego de la sesión las modelos reciben un último Elle mail, en donde se les comunica que tres concursantes más, serán eliminadas. Los jueces deliberan acerca de quienes deberían ingresar al show, y luego las diecisiete muchachas arriban a la playa del hotel para la última eliminación.

Anna, Diona, y Louisa son las últimas eliminadas de la competencia. En una salida inesperada, Amelia decide abandonar el show por 'motivos personales', convirtiéndose así en la tercera modelo en abandonar la competencia.

 Eliminadas: Anna Vokes, Diona Doherty & Louisa Warwick
 Abandona: Amelia Raven

Concursantes

Eliminadas 

Top 20

(Concursantes eliminadas en una etapa anterior a la competencia principal)

Aún en competencia 

Top 14

Sumario

Orden de llamados 

 La concursante ganó el reto semanal
 La concursante fue parte de un primer llamado colectivo.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante abandona la competencia.

 Los episodios 1 y 2 fueron episodios de selección de las finalistas.
 En el episodio 1, el grupo de veinte, fue reducido a diecisiete. En el episodio 2, el grupo de diecisiete fue reducido a catorce. Amelia abandonó la competencia luego de que las finalistas fueron seleccionadas.
 En el episodio 3, Kellie fue llamada pero ese momento no fue emitido.
 En el episodio 5, Emma G. y Roxanne fueron llamados al mismo tiempo, en primera instancia.

Guía de Photo Shoots
Episodio 1 Photo shoot: Trajes de baño en grupos
Episodio 2 Photo shoot: Novias de Arabia en grupos
Episodio 3 Photo shoot: Mariposas en parejas
Episodio 4 Photo shoot: Campaña de Relojes Baby G en una prisión
Episodio 5 Photo shoot: Editorial Club de caballeros
Episodio 6 Photo shoot: Impulse Body Spray en París con un modelo
Episodio 7 Photo shoot: B/N con Rizzle Kicks para Revista Company
Episodio 8 Photo shoot: Vestidos Couture en una lavandería con modelos desnudos
Episodio 9 Photo shoot: Posando como muñecas de trapo
Episodio 10 Photo shoots:
Photoshoot 1: Posando con tarántulas
Photoshoot 2: Beauty shots para Revlon
Episodio 11 Photo shoot: Couture en la Cataratas del Niágara
Episodio 12 Photo shoot: Editorial en el Lado Muskoka
Episodio 13 Photo shoot: Princesas Nativo-americanas

Referencias 

Series Top Model